Der Helsinki Challenger 1983 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Oktober 1983 in Helsinki stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1983 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1983
Tennisturnier in Helsinki